Bijelo jezero (Treskavica), jezero u BiH
 Bijelo jezero (Zelengora), jezero u BiH